Квалификация к молодёжному чемпионату Европы по футболу 2006 началась 17 августа 2004 года и закончилась 16 ноября 2005 года. Команды были разделены на восемь групп, состав которых определялся по итогам жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2006. Так как некоторые страны-участники не смогли собрать молодёжные сборные, образовался некоторый дисбаланс в группах.

48 сборных были разделены на восемь групп (шесть групп — по 6 команд, по одной группе — с 5 и 7 участниками). По итогам двухкругового турнира по две лучшие команды из каждой группы выходят в стыковой раунд, где определяется состав участников финального турнира.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3 

Россия выше Словакии за счёт личных встреч

Группа 4 

Швейцария выше Израиля за счёт «выездного гола» в личных встречах

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Стыковые матчи

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2006
Футбол в Европе в 2004 году
Футбол в Европе в 2005 году